Hi ha 34 Comunes a la Martinica, una regió d'ultramar francesa, que també es divideix en 45 cantons. Aquesta és la llista de les comunes amb extensió, població el 2008 i alcaldes escollits (amb asterisc els escollits el 2008).

Enllaços externs 
 Web oficial de la Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique
 Web oficial de la Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique

Martinica